A (12949) 4290 T-1 egy kisbolygó a Naprendszerben. Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld és Tom Gehrels fedezte fel 1971. március 26-án.

Kapcsolódó szócikk 
 Kisbolygók listája (12501–13000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói